Oligomerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1849. Oligomerus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Oligomerus